Welcome to My World –  album kompilacyjny (składankowy) Elvisa Presleya wydany przez RCA Records w marcu 1977 roku, zaledwie 5 miesięcy przed śmiercią artysty.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy kompilacyjne Elvisa Presleya